Cinco Señores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cinco Señores, Puebla, ort, Ajalpan, 
 Cinco Señores, Nuevo León, ort, Hualahuises, 

Robotskapade Mexikoförgreningar